Johann Andreas Busner, magyaros írásmóddal Busner János András (Nagyszeben, 1776. február 5. – Nagyszeben, 1836. szeptember 16.) evangélikus lelkész.

Élete
1805-ben a lipcsei egyetemen tanult; azután prédikátor lett szülővárosában, 1813. november 25-én Hermányban, 1820 januárjában pedig Barcaújfalun.

Munkái
De patria potestate romanorum dissertatio. Cibinii, 1807.

Források

Erdélyi szász evangélikus lelkészek
1776-ban született személyek
1836-ban elhunyt személyek